Голямо-Каменяне () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Крумовград. Население составляет 212 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Голямо-Каменяне, в состав которого входит Голямо-Каменяне, должность кмета (старосты) исполняет Хасан Ахмед Хасан (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов.

Кмет (мэр) общины Крумовград — Себихан Керим Мехмед (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Кырджалийской области